Ю́рий Вита́льевич Кря́нев (род. 31 октября 1933, Омск, СССР) — советский и российский философ и религиовед, специалист в области аксиологии, глобалистики, религиоведения, философии качества, философии культуры, философии религии и философии науки. Доктор философских наук, профессор. Один из авторов «Атеистического словаря» и словаря «Религии народов России».

Биография 

Родился 31 октября 1933 года в Омске.

В 1956 году окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Философ. Преподаватель философии».

В 1959 году окончил аспирантуру Института философии АН СССР.

В 1962 году в МГПИ имени В. И. Ленина защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Противоположность христианской идеологии и научного коммунизма»

Работал в правлении Всесоюзного общества «Знание».

С 1964 года преподаёт в Московском государственном авиационном институте, где в настоящее время является профессором и заведующим (с 1984 года) кафедрой 517 «Философия» Института инженерной экономики и гуманитарных наук.

В 1980 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Критический анализ социологических и теологических концепций» (специальность 09.00.06 — научный атеизм).

С 1999 года — член Союза писателей России.

Президент проблемного отделения философии качества межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества».

Научная деятельность 

Ю. В. Кряневым разработаны методологические проблемы глобалистики, религиоведения, христианской интеграции (экуменизма) и человековедения. А также проведены междисциплинарные (культурологические и философско-этические) исследования по философии качества и теории бизнеса.

В 1960—1970-х годах принимал участие в утверждении положения религиоведения, применении типологических и функциональных методов в исследовании религиозных групп, религиозных организаций и поведения. Дал классификацию существующих в СССР вероисповеданий по типам поведения и ориентации (церковь, деноминация, секта).

В 1980-х годах «провёл анализ глобальных проблем человечества в связи с анализом экуменических моделей экологии, глобального экономического и информационного порядка».

В 1990-х годах исследовал различные вопросы теории бизнеса: 
 глобальная этика, общая теории бизнеса, этика бизнеса  
 христианские разновидности глобальной этики (экологическая и экономическая), в основе которых лежит библейское представление о целостности сотворённого мир и оценке всех частей мира с точки зрения аксиологии  
 связи глобализации с индивидуальностью ответственностью и субъективностью.

Вплоть до настоящего времени Ю. В. Крянев занимается изучением вопросов качества и их отношения к глобальной системе «всеобщий менеджмент качества (TQM)». В связи с этим им предложена модель и создаётся (под его руководством) интегральная концепция качества, которая позволит разработать синтетический и целостный образ качества, охватывающий «в интегральном единстве духовность, ментальность, социальность, хозяйство, производство, управление, природную среду».

Награды 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Почётный работник высшего профессионального образования (2003)
 Действительный член Академии проблем качества

Научные труды

Монографии 

 Крянев Ю. В. Противоположность христианской идеологии и научного коммунизма. — М.: Высшая школа, 1961. — 175 с.
 Крянев Ю. В. Христианский экуменизм. М., 1980
 Качество: принципы, структура, управление. [В соавт.]. М., 1997;
 Управление качеством. [В соавт.]. М., Т.1, 1999. Т.2, 2000; 
 Антология Русского Качества. (Автор-сост.) М., 2000.
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Качество жизни / М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. авиац. ин-т (гос. техн. ун-т). — М. : Изд-во МАИ, 2004. — 267 с. ISBN 5-7035-1455-X
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Качество жизни. — 2-е изд., перераб. и испр. — М.: Изд-во МАИ, 2007. — 350 с. (Научная библиотека / Федеральное агентство по образованию, Московский авиационный ин-т (гос. техн. ун-т)) ISBN 978-5-7035-1870-0 
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Философия информационных и коммуникационных систем. — М.: Изд-во МАИ, 2012. — 159 с. (Научная библиотека / МАИ) ISBN 978-5-4316-0061-6
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Методология научного познания. Аэрокосмический контекст. — М.: Изд-во МАИ, 2015. — 159 с. (Научная библиотека / МАИ) ISBN 978-5-4316-0265-8 500 экз.
 Русская философия и святоотеческая традиция: монография / Ю. В. Крянев и др. — М.: Изд-во МАИ: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — 159 с. (Научная библиотека) ISBN 978-5-4316-0001-2
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Философия и методология науки, техники, технологии. Аэрокосмический контекст. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — 159 с. (Научная библиотека) ISBN 978-5-4316-0402-7 500 экз.

Учебные пособия 

 Философские проблемы науки и техники: Учебное пособие / Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе; Е. Ю. Бельская и др.; Под ред. Ю. В. Крянева и др. — М.: Изд-во МАИ, 1991. — 67 с.
 Русская философия: Тексты лекций / Т. Б. Бухвалова, М. В. Колтыпина, Ю. В. Крянев и др.; Под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. — М. : Изд-во МАИ, 1991. — 48 с.
 Основные тенденции и проблемы философии XX века : Тексты лекций / Ю. В. Крянев, М. А. Кузнецов, Л. Е. Моторина и др.; Под ред. Ю. В. Крянева, М. А. Кузнецова; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. — М.: Изд-во МАИ, 1992. — 43 с.
 Нравственная философия и религиоведение: Учебное пособие / Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе; Е. Ю. Бельская и др.; Под ред. Ю. В. Крянева, М. В. Колтыпиной. — М.: Изд-во МАИ, 1992.  — 64 с.
 Философия культуры. Культурные лики эпох: Учебное пособие / Моск. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе; Т. Б. Бухвалова и др.; Под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. — М.: Изд-во МАИ, 1993. —  46 с.
 Философия культуры. — М.: Изд-во МАИ, 1993. — 51 с.
 Исторические типы философствования : Учебное пособие / Моск. гос. авиац. ин-т (техн. ун-т); Ю. В. Крянев и др. — М.: Изд-во МАИ, 1994. — 117 с.
 Философия религии и мистики: (Феномен религии): Учеб. пособие / Моск. гос. авиац. ин-т (техн. ун-т); Е. Ю. Бельская и др.; Под ред. Ю. В. Крянева, Т. П. Павловой. — М.: Изд-во МАИ, 1995. — 41 с. ISBN 5-7035-1338-3
 Философия религии и мистики: (Мистицизм и эзотерика) : Учебное пособие / Моск. гос. авиац. ин-т (техн. ун-т); Г. Е. Горчакова и др.; Под ред. Ю. В. Крянева, Т. П. Павловой. — М. : Изд-во МАИ, 1995. — 69 с. ISBN 5-7035-1337-5
 Социальная философия: Учебное пособие / Моск. гос. авиац. ин-т (техн. ун-т); Ю. В. Крянев и др.; Под ред. Ю. В. Крянева и др. — М. : Изд-во МАИ, 1996. — 57 с. ISBN 5-7035-1329-4
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Основные принципы и понятия философии : учебное пособие / Федеральное агентство по образованию, Московский авиационный ин-т (гос. технический ун-т). — М.: Изд-во МАИ, 2007. — 96 с. ISBN 5-7035-1831-8
 Философия и современность: учебное пособие / М-во образования и науки Российской Федерации, Московский авиационный ин-т (нац. исслед. ун-т); Ю. В. Крянев и др.; под ред. Ю. В. Крянева. — М.: Изд-во МАИ, 2011. — 93 с. ISBN 978-5-4316-0037-1
 История и философия науки (Философия науки): учебное пособие по дисциплине "История и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических специальностей / Ю. В. Крянев и др.; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. — 414 с. ISBN 978-5-98281-362-6 (Альфа-М)
 Крянев Ю. В., Павлова Т. П., Цвык И. В. Философия и методология технических наук: учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский авиационный институт (научно-исследовательский университет). — М.: Изд-во МАИ, 2018. — 93 с. ISBN 978-5-4316-0508-6 500 экз.

Статьи 

 Крянев Ю. В. О современной интерпретации христианством проблемы социализма // Философские науки. 1959. № 2.
 Крянев Ю. В. Эмоциональное воздействие религиозной обрядности // Вопросы философии. 1963. № 9. 
 Крянев Ю. В. Социология и религия // Вопросы философии. 1968. № 5. 
 
 Крянев Ю. В. Христианская интеграция и современность // Вопросы философии. 1971. № 1.
 Крянев Ю. В. Социальная мысль и новые обоснования теологии // Вопросы философии. 1972. № 7. 
 Горохова Н. Д., Ермаков И. М., Крянев Ю. В., Панова В. С., Самохвалов Н. И., Филимонов Э. Г. Чекист, учёный, атеист (К 75-летию со дня рождения Е. Ф. Муравьёва) // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 1973. № 1. С. 94.
 Крянев Ю. В. Экуменические концепции глобальных проблем // Вопросы философии. 1981. № 5. С. 141.
 Крянев Ю. В. Экуменические концепции экологии // Горизонты экологического знания. М., 1986.
 Крянев Ю. В. Экуменические концепции человека // Доклады к XVIII Всемирному философскому конгрессу. 1988. 
 Крянев Ю. В. Двоеверие на Руси // Как была крещена Русь. М., 1988 (переизд. 1989, 1990). 
 Крянев Ю. В. Международный бизнес и глобальная этика // Вуз и рынок. Кн.2. М., 1993. 
 Крянев Ю. В. Экуменическая глобалистика и миссиология // Проблемы экуменизма и миссионерской практики. М., 1996. 
 Крянев Ю. В. Философия качества // Стандарты и качество. 1997. № 4, 5, 7, 8, 9, 11. 1998. № 2.
 Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Социальное качество // Стандарты и качество. 1997. № 7. С. 40.
 Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Проблема норм // Стандарты и качество. 1999. № 12. С. 49.
 Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Региональное качество // Стандарты и качество. 1999. № 2. 
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Системная целостность качества жизни // Стандарты и качество. 1999. № 5. С. 19.
 Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Информационное качество // Стандарты и качество. 2000. № 1. С. 72.
 Кренев Ю. В., Кузнецов М. А. Динамика качества // Стандарты и качество. 2000. № 11. 
 Крянев Ю. В., Кузнецов М. Норма и стандарт // Стандарты и качество. 2000. № 8. С. 56.
 Бойцов Б., Шленов Ю., Крянев Ю. В., Азаров Ю., Капырин В. С чего начинается качество? // Высшее образование в России. 2000. № 1. С. 40—46.
 Матвеенко А., Афанасьев П., Бойцов Б., Крянев Ю. Феномен МАИ (к 70-летию вуза) // Высшее образование в России. 2000. № 5. С. 120—130.
 Боицов Б., Шленов Ю., Азаров В., Крянев Ю. В., Капырин В. Комплексная система непрерывного образования в области качества // Стандарты и качество. 2001. № 10. С. 9.
 Бойцов Б., Азаров В., Крянев Ю. В. Качество и интеллектуальный потенциал России // Стандарты и качество. 2001. № 7-8. С. 62.
 Бойцов Б., Шленов Ю., Крянев Ю. В. С чего начинается качество? // Высшее образование в России. 2001. С. 40.
 
 Азаров В. Н., Бойцов Г. В., Кренев Ю. В. Качество как национальная идея // Качество. Инновации. Образование. 2002. № 1. С. 6.
 Шленов Ю. В., Бойцов Б. В., Азаров В. Н., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Стратегия образования XXI века и качество жизни // Качество. Инновации. Образование. 2002. № 4. С. 2.
 Крянев Ю. В., Кузнецов М. Качество человека // Стандарты и качество. 2003. № 9. С. 66.
 Крянев Ю. В. Качество — категория философская // Стандарты и качество. 2004. № 5. С. 15.
 Шленов Ю., Бойцов Б., Азаров В., Крянев Ю., Кузнецов М. Перспективы образования XXI века и качество жизни // Стандарты и качество. 2004. № 5. С. 72.
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. Ф. Методология исследования качества жизни // Качество и жизнь. 2004. № 3. С. 121—128.
 Крянев Ю. В. Духовное напряжение поэтического текста (феномен Фёдора Ивановича Тютчева) // Качество и жизнь. 2004. № 3. С. 147—151.
 Крянев Ю. В. Истоки, становление, современность // Качество и жизнь. 2004. № 3. С. 140—143.
 Азаров В. Н., Бойцов Б. В., Крянев Ю. В. Качество как национальная идея // Качество. Инновации. Образование. 2008. № 1. С. 4.
 Крянев Ю. В. Интерсубъективность постижения Абсолюта. Оптинский опыт // Философское образование. 2009. № 20. С. 50—56.
 Крянев Ю. В. Проблемы глобалистики в контексте актуализации русской философии // Философское образование. 2010. № 2 (22). С. 41—51.
 Крянев Ю. В. Нормативность информационных технологии // Нелинейный мир. 2013. Т. 11. № 4. С. 280—286.
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В. Критерии понимания качества жизни // Качество и жизнь. 2014. № 1 (1). С. 7.
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В. Внедренческий подход в концепции качества управления. Теоретико-методологические аспекты // Качество и жизнь. 2016. № 4-S (12). С. 7—13.
 Крянев Ю. В. Деятельностно-функциональное обоснование междисциплинарной науки // Философское образование. 2016. № 1 (33). С. 23—26.
 Крянев Ю. В. Безопасность — составляющая качества жизни // Философское образование. 2017. № 1 (35). С. 5—9
 Крянев Ю. В. Год Аристотеля. Актуализация наследия Аристотеля // Философское образование. 2017. № 1 (35). С. 153—156
 Крянев Ю. В. Системное структурирование и типология реальности // Философское образование. 2018. № 1 (37). С. 1—8.

Примечания

Литература 

 

Философы СССР
Философы России
Религиоведы СССР
Религиоведы России
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели Московского авиационного института
Авторы энциклопедий и словарей
Члены Союза писателей России